Rodolfo II di Borgogna – fu re di Borgogna Transgiurana dal 911 al 933, poi re d'Italia dal 922 al 933 ed infine re di Arles o delle due Borgogne dal 933 alla sua morte.
Rodolfo II d'Asburgo – ultimo figlio di Rodolfo I d'Asburgo.
Rodolfo II di Baviera –   fu conte palatino del Reno dal 1329 al 1353.
Rodolfo II Da Varano –  fu un condottiero italiano del XIV secolo.
Rodolfo II d'Asburgo – fu Imperatore del Sacro Romano Impero dal 1576 al 1612.